Айер () — английская фамилия. Известные носители:

 Сэр Айер, Альфред Джулс (Sir Alfred Jules Ayer; 1910—1989) — британский философ
 Claire D. Ayer — американский политик (штат Вермонт).
 Айер, Дэвид (род. 1968) — американский сценарист.
 Айер, Кристофер (род. 1998) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Старт».
Айер (, ) — фамилия тамильских браминов.

 Топоним
 Айер — коммуна в департаменте Атлантические Пиренеи (Франция).